Чемпиона́т Кита́я по футбо́лу 2015 — 12-й сезон после основания китайской Суперлиги, 54-й в высшей лиге КНР и 22-й после получения статуса профессионального спорта футбольной ассоциацией. Ведущим спонсором чемпионата является компания Ping An Insurance, а в название розыгрыша было введено её название.

Команды, получившие повышение в классе (Первая лига, сезон 2014 года)
 Чунцин Лифань
 Шицзячжуан Юнчан
Команды, покинувшие Суперлигу (Чемпионат Китая по футболу 2014 года)
 Далянь Аэрбин
 Харбин Итэн

Общая информация о командах

Турнирная таблица 

Данные обновлены по состоянию на 2 ноября 2014 г.

Ссылки 
 Официальный сайт Суперлиги 
 Таблицы, последние результаты на сайте Soccerway.com

Примечания 

2015
Спорт в Китае в 2015 году
Футбол в Азии в 2015 году